Беленькое:

Казахстан 
Беленькое — до 2018 г. название села Аккутир в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области, Актауский сельский округ.
 Беленькое — прежнее название села Аккутир в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области, Амангельдинский сельский округ.

Россия 
 Беленькое — село в Угловском районе Алтайского края.
 Беленькое — село в Борисовском районе Белгородской области.
 Беленькое (Ла́мпушка) — озеро в Приозерском районе Ленинградской области, вблизи посёлка Раздолье. Известно по лесному концерту Владимира Высоцкого в 1972 году.

Украина 
 Беленькое — посёлок в составе города Краматорск Донецкой области.
 Беленькое — село в Запорожском районе Запорожской области.
 
 Беленькое — село в Краснодонском районе Луганской области.
 Беленькое — село в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
 Беленькое — село в Скадовском районе Херсонской области.

См. также 
 Беленькая
 Беленькое Первое
 Беленькие
 Беленький
 Белое